Ángel Alonso puede referirse a las siguientes personas:

Ángel Alonso Díaz-Caneja (n.1963), político mexicano.
Ángel Alonso García (n.1967), director español de cine de animación.
Ángel Alonso Herrera, más conocido como Pichi Alonso (n.1954), futbolista español.
 Ángel Alonso Martínez (1825-1868), pintor español.
Ángel Alonso Ríos (n.1970), practicante español de taekwondo.
José Ángel Alonso (n.1989), futbolista español.